Heller är ett efternamn.

Personer med efternamet

 Ágnes Heller, ungersk filosof
 Amos Arthur Heller (1867–1944), amerikansk botanist
 André Heller, österrikisk konstnär
 Bruno Heller, brittisk manusförfattare
 Dean Heller (född 1960), amerikansk politiker, republikan, senator för Nevada
 Florian Heller (1905–1978), paleontolog
 Frank Heller, svensk författare
 Hermann Heller (1891–1933), tysk jurist och statsvetare
 Jerry Heller (1940–2016), amerikansk musikmanager och affärsman
 Johann Florian Heller (1813–1871), österrikisk läkare och kemist
 Joseph Heller, amerikansk författare
 Simon Heller, österrikisk blindpedagog
 Stephen Heller, ungersk tonsättare
 Theodor Heller (1869–1938), österrikisk psykiater

Efternamn